Ladislav Fuks (1923–1994),  écrivain tchèque.
 Pavel Fuks (1991-), homme d’affaires, investisseur et philanthrope ukrainien.
 Simon Fuks (1911-2008), ancien grand-rabbin français.